rpcgen — утилита для генерации кода на языке Си, использующего протокол RPC. rpcgen создаёт шаблонный код на языке Си на основе описания на языке RPCL () — языке, очень похожем на Си.

Описание на RPCL содержит ряд определений, который используются rpcgen для создания заголовочных файлов, которые должны быть использованы как программой-клиентом, так и программой-сервером; rpcgen также создает шаблоны программы-клиента и программы-сервера.

См. также 
 RPC

Ссылки 
 Compiling and Lower Level RPC Programming
 www.opennet.ru
 Writing RPC Applications with the rpcgen Protocol Compiler
 rpcgen Programming Guide A progammers guide to developing applications using RPC

Удалённый вызов процедур
Программное обеспечение по алфавиту